Richard Ey ist der Name folgender Personen:

* Richard Ey (Politiker, 1911) (1911–1999), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Richard Ey (Politiker, 1923) (1923–1990), deutscher Politiker (FDP, CDU), MdL Niedersachsen, MdB